

У культурі 
 «Домашній арешт» — американський комедійний фільм 1996 року.
 «Домашній арешт» — український серіал 2010 року.
 «Домашній арешт» — російський серіал 2018 року.